La Kypello Kyprou 1954-1955 fu la 18ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo quinto titolo.

Formula
Presero parta alla manifestazione tutte le dieci squadre di A' Katīgoria, dieci delle undici formazioni di B' Katīgoria e le dieci di G' Katīgoria. Ai turni preliminari parteciparono le dieci formazioni di G' Katīgoria e sei di B' Katīgoria (furono esentate le tre vincitrici dei gironi e due estratte a sorte). Il torneo prevedeva quattro turni, tutti di sola andata: ottavi, quarti, semifinali e finale; la squadra di casa era scelta per sorteggio. Se una partita veniva pareggiata, si andava i tempi supplementari: in caso di ulteriore pareggio, era prevista la ripetizione sul campo della squadra che era in trasferta.

Partite

Turni preliminari
Non sono noti i risultati: vi parteciparono tutte le squadre di G' Katīgoria e sei di B' Katīgoria.

Ottavi di finale
Partite disputate il 18 giugno 1955.

Quarti di finale

Replay dei quarti di finale

Semifinali

Finale

Tabellone

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1954-1955
 B' Katīgoria 1954-1955

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1954
Calcio nel 1955
1954-55